Bayou Country – drugi album amerykańskiego zespołu Creedence Clearwater Revival, wydany w roku 1969.

Lista utworów 
Strona 1

Strona 2

Twórcy 
 Doug Clifford – gitara basowa, perkusja
 Stu Cook – gitara basowa, perkusja
 John Fogerty – gitara, śpiew
 Tom Fogerty – gitara rytmiczna, śpiew

Albumy Creedence Clearwater Revival
Albumy muzyczne wydane w roku 1969